Un « cliffhanger » désigne en anglais une fin abrupte dans une œuvre de fiction ;
Cliffhanger : Traque au sommet (Cliffhanger) est un film de Renny Harlin avec Sylvester Stallone sorti en 1993 ;
Cliffhanger est un jeu vidéo basé sur le film précédent et sorti en 1993 ;
Cliffhanger est un label de l'éditeur de comics Wildstorm.
Homonymie de titre